Уимблдонский турнир 2005 в женском одиночном разряде проводился в 119-й раз. В основной сетке было 128 участниц, 8 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 16 прошли через квалификацию.

 Винус Уильямс — вернула себе звание победителя турнира.

Посев 

  Линдсей Дэвенпорт (Финал)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Амели Моресмо (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Четвёртый раунд)
  Жюстин Энен-Арденн (Первый раунд)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер (Первый раунд)
  Вера Звонарёва (Второй раунд)
  Мари Пьерс (Четвертьфинал)
  Елена Лиховцева (Четвёртый раунд)
  Винус Уильямс (Титул)
  Ким Клейстерс (Четвёртый раунд)
  Натали Деши (Четвёртый раунд)

<ol start="17">
 Елена Янкович (Третий раунд)
 Татьяна Головин (Первый раунд)
 Ана Иванович (Третий раунд)
 Даниэла Гантухова (Третий раунд)
 Франческа Скьявоне (Первый раунд)
 Сильвия Фарина Элия (Третий раунд)
 Ай Сугияма (Первый раунд)
 Синобу Асагоэ (Первый раунд)
 Каролина Шпрем (Первый раунд)
 Флавия Пеннетта (Четвёртый раунд)
 Николь Вайдишова (Третий раунд)
 Эми Фразье (Первый раунд)
 Марион Бартоли (Второй раунд)
 Динара Сафина (Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
 Виржини Раззано (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые